Agnéby steht für:
 Agnéby (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste
 Agnéby (ehemalige Region), ehemalige Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste (2000–2011)
 Agnéby-Tiassa, Region in der Elfenbeinküste (seit 2011)